Chhindwara (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Chhindwara (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Chhindwara